Jarass ist der Familienname folgender Personen:

 Hans D. Jarass (* 1945), deutscher Rechtswissenschaftler
 Lorenz Jarass (* 1951), deutscher Wirtschaftswissenschaftler